Mega Man X (gra komputerowa)
 Mega Man X (seria)